Le phénylpropène est un hydrocarbure aromatique de formule  brute , constitué d'un cycle benzénique substitué par un groupe propényle. Les trois représentants sont :
 1-phénylpropène (aussi appelé β-méthylstyrène). Ses deux isomères sont le Z-1-phénylpropène (cis-1-phénylpropène ou Z-β-méthylstyrène) et le E-1-phénylpropène (trans-1-phénylpropène ou E-β-méthylstyrène) ;
 2-phénylpropène (α-méthylstyrène) ;
 3-phénylpropène (allylbenzène).

Dérivés 

Les phénylpropènes sont une sous-classe de phénylpropanoïdes, dont le squelette de base est un noyau benzénique substitué par un groupe propényle.

On compte notamment parmi les dérivés des phénylpropènes, l'eugénol, le chavicol, le safrole ou encore l'estragol, dérivés des monolignols. Ces composés sont parmi les principaux constituants de nombreuses huiles essentielles.

Article connexe 
 Méthylstyrène